Сельское поселение Деревня Высокое — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Сельское поселение «Деревня Высокое» — в Калужской области, Думиничский район
 Сельское поселение Деревня Высокое — в  Калужской области, Куйбышевский район.

См. также
 Высокое